Katukina (Katukína, Pidá-dyapa, Pedá-Djapá, Pidadiapa, Katukina do Jutaí, Katukina do Biá, Catuquina) je pleme američkih Indijanaca porodice Catuquinean nastanjeno u džunglama brazilske države Amazonas uz tokove rijeka Mutum i Biá, pritokama Jutaí, na njenom srednjem toku. Katukine što žive uz ovu pritoku poznati su i kao Katukina do Biá ili Pidá-dyapa (Pidá-Djapá, Pidá-Düapá, Pidá-dyapá, Pidá-diapá, Pedá-Djapá). Druga grupa Katukina s río Preto (pritoka Jandiatuba)  naseljena je grupa Kutiá-dyapá. Obje ove skupine govore posebnim dijalektima. 
Ime Pidá-dyapa znači (“gente da onça”) ili 'jaguarov narod'. Danas je za njihove potrebe utemeljen rerervat Área Indígena do Rio Biá.

Pidadiapa danas žive u 5 sela, a ima ih najmanje 250 pa možda do 400. Područje što ga Pidadiape nastanjuju poplavljena je ravnica obrasla džunglom, i prohodna jedino kanuima. Ovo područje zauzima 11,838 km² i pripada u dvije općine (municipija; Jutaí i Caruarí.). Indijanci se bave ribolovom i zemljoradnjom na malenim plantažama susjednim otočićima. U novije vrijeme, 90.-tih godina pod opsadom su čestih posjeta misionara, kopača zlata, sakupljača gume i drugih koji ih iskorištavaju kao jeftinu radnu snagu. 

'Jaguarov narod' ili Pidadiapa, ne smiju se pobrkati s drugim plemenima Katukina, jedni pripadaju porodici Panoan, a nastanjeni su u državi Acre. Druga grupa Katukina pripada porodici Arawakan.

Vanjske poveznice 
Help for Brazil's Indians 
Vocabulário catuquina (Katukina/Katukína) 
Projetos » Katukina  
Die Katukina -Volk der Panther

Catuquinean
Brazilski Indijanci
indijanska plemena